Джесси — имя или фамилия.
 — английский вариант имени Иессей.

Фамилия 
 Джесси, Франческо — итальянский художник эпохи барокко, один из крупнейших мастеров болонской школы живописи первой половины XVII столетия.

Псевдоним 
 Джесси Вентура — американский политик, 38-й губернатор Миннесоты, актёр, ведущий радио и телешоу.
 Джесси Джей — британская певица и автор песен.
 Джесси Джейн — американская порноактриса и модель.
 Джесси Колтер — американская певица в стиле кантри.
 Джесси Куин — бас-гитарист британской рок-группы Keane.

Персонажи 
 Джесси Пинкман — персонаж американского драматического сериала «Во все тяжкие».
 Джесси Уолш — персонаж киносериала «Кошмар на улице Вязов»
 Ковбой-девушка Джесси — персонаж трилогии «История игрушек».

Другое 
 Джесси (телесериал) — американский оригинальный сериал Disney Channel
 Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса — фильм по мотивам одноимённого исторического романа Рона Хансена, снятый режиссёром Эндрю Домиником в 2007 году.

См. также 
 Иессей
 Иессе